52. længdegrad kan henvise til:

 52. vestlige længdekreds
 52. østlige længdekreds